College (universiteit), les aan een universiteit
Hoorcollege
Werkcollege
 University college, type bachelor onderwijs aan een universiteit of hogeschool
 College (Britse universiteit), zelfstandige gemeenschap binnen een universiteit in het Verenigd Koninkrijk
 College (Verenigde Staten), instituut voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten
naam van sommige scholen voor middelbaar onderwijs in België en Nederland
bestuurslichaam, bijvoorbeeld:
Admiraliteit
Bisschoppelijk college
College van burgemeester en schepenen (België)
College van burgemeester en wethouders (Nederland)
College van rijksadviseurs
Gedeputeerde Staten
College van Kanunniken
Kiescollege

Geografie
 College (Alaska), plaats in Alaska

Films
 College (1927), een film uit 1927
 College (2008), een film uit 2008